Георгий Фёдорович Полнов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1925 году в Гурьеве. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, С 1952 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1952—1985 гг. —лектор Димитровградского горкома КПСС, заведующий отделом пропаганды и агитации Димитровградского горкома КПСС, преподаватель
общественных дисциплин в мужской школе № 17, заведующий домом политпросвещения, секретарь по идеологии, первый секретарь Димитровградского горкома КПСС.

Делегат XXIV съезда КПСС.

При Полнове Димитровград преодолел рубеж в 100 тысяч человек населения и был награждён орденом Дружбы народов.

Умер в Димитровграде в 2010 году.

Ссылки 
 Полнов 

Первые секретари городских комитетов КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС